Čutura ist der Familienname folgender Personen:

 Dalibor Čutura (* 1975), serbischer Handballspieler und -trainer
 Hana Čutura (* 1988), kroatische Volleyballspielerin
 Zoran Čutura (* 1962), kroatischer Basketballspieler